Holly Levine est un personnage de fiction incarné par Yvonne Jung dans la série télévisée New York 911 de 2003 à 2005.

Biographie de fiction 

Holly Levine est une secouriste un peu déjantée qui fait sa première apparition dans la série durant l'épisode Quarantaine (5-03). De nature joyeuse et généreuse, Holly est aussi une femme très sensible, qui le montre parfois par ses sautes d'humeur. Néanmoins, elle exerce très bien son métier de secouriste et s'entend bien avec tout le monde.  

Dans la saison 6, elle va sortir avec son collègue Carlos Nieto (incarné par Anthony Ruivivar). Mais cette relation s'avère des plus compliqués.

En effet, leur histoire s'avère mouvementée, mais l'amour qu'elle lui porte est profond. Après lui avoir dit « je t'aime » deux fois sans obtenir de réponse, Holly est un peu à fleur de peau. 

Un jour, Carlos soigne un terroriste qui a été exposé à des ondes radioactives en grosse quantité, celui-ci sait qu'il est peut-être contaminé. C'est pourquoi, quand Holly s'approche, il lui dit (un peu sèchement) de ne pas l'approcher.

La jeune femme le comprend mal et disparaît pendant quelques jours. Carlos, n'étant plus malade, est extrêmement inquiet et, quand elle revient, ils se remettent ensemble.

Durant le dernier épisode (Adieu Camelot 06-22), Carlos la demande en mariage d'une drôle de façon.

En effet, elle est énervée par cette journée terrible (le commissariat de police en face de la caserne a été attaqué), et depuis pas mal de temps, Carlos essaie de faire sa demande, en vain. 

Quand il lui annonce, dans la rue, qu'il doit lui parler, elle croit qu'il va rompre et part dans ses délires. Il essaie de la faire taire avec des, mais il en a assez et lui lance en criant : "Holly la ferme ! Veux-tu m'épouser ?". Elle se tait immédiatement et il refait sa demande, plus calmement, en sortant la bague de sa poche. Elle lui saute au cou et accepte. Elle se marie avec Carlos, et  on apprend qu'ils ont trois enfants et vivent à Staten Island.

Commentaires 
 Yvonne Jung, interprète de Holly Levine, est marié avec Anthony Ruivivar, interprète de Carlos Nieto, depuis 1998. Elle avait participé à un épisode mais dans un autre rôle (Colleen Frewer dans Un acte de courage 3-08).
 Le nom d'Yvonne Jung ne figure pas dans le générique du début des acteurs principaux, mais seulement en tant que participation avec d'autres guest stars au début de l'épisode. Il est arrivé que son nom figure au générique de fin de l'épisode.

Personnage de New York 911
Personnage de fiction new-yorkais
Professionnel de la santé de fiction